Роберт Вентури (, 25 июня 1925 — 18 сентября 2018) — американский архитектор, лауреат Притцкеровской премии, один из родоначальников постмодернизма.

Биография 
Родился и вырос в семье квакеров — представителей религиозного общества, проповедующего скромность в быту. Учился в архитектурной школе Принстонского университета (1947—1950) и Американской академии в Риме (1954—1956). Работал в архитектурных фирмах О. Стонорова (Филадельфия), Э. Сааринена (Блумфилд-Хиллс, штат Мичиган) и Л. Кана (Филадельфия). В 1964 открыл (вместе с Дж. Раухом) собственную фирму (совладелицей которой стала в 1967 и жена Вентури — Дениз Скотт-Браун). С 1980 — это фирма «Вентури, Раух & Скотт Браун». В последние десятилетия фирма активно занималась созданием мебели и выставочным дизайном. С 1957 Вентури активно работал как педагог, был профессором Пенсильванского университета.

Теоретическая концепция Роберта Вентури 
Его книги «Сложности и противоречия в архитектуре» (1966) и «Уроки Лас-Вегаса» (1972) наравне с работами Чарльза Дженкса заложили теоретическую основу постмодернизма в архитектуре. Работы Роберта Вентури в области современной теории архитектуры считают не менее значимыми, чем теоретические работы Ле Корбюзье.

Концепция «крова с декорацией на нём», поиск противоречий в архитектуре модернизма, пересмотр идеалов модернизма и обращение к поп-арту — вот лишь немногие инновации Вентури. Он проводит пересмотр традиций модернизма (а вместе с ними и традиций всей предыдущей культуры, основанных на безоговорочной вере в науку и прогресс) и даёт определение новой архитектуры, которая должна сменить модернистскую практику. Вентури выявляет основные черты новой архитектуры (декор, функция как декор, новый эклектизм, основанный на прямом цитировании самых разных источников в одном произведении, ироничное переосмысление модернизма).

Развивая свою теорию, Роберт Вентури проводит интересные, иногда неожиданные сравнения, чтобы пояснить своё определение архитектуры и способ формирования выбранных концепций. Для этого он сравнивает Рим и Лас-Вегас, абстрактный экспрессионизм и поп-арт, Витрувия и Гропиуса, Миса ван дер Роэ и «Макдоналдс», Скарлатти и Битлз. Сами сравнения характеризуют подход Вентури как постмодернистский: он легко смешивает исторические эпохи, стили и жанры (Витрувий рядом с Гропиусом, музыка классическая и популярная и т. д.). Теоретическая концепция Вентури стала выражением архитектуры постмодернизма, для которой нет разницы между прошлым и настоящим, между культурами (глобально — Америка-Европа-Восток) и социальными форматами. Всё становится пространством для извлечения цитат.

Вентури говорит об увлечённости американских архитекторов 1950-х годов Римом как историческим пространством. При этом, сознание американских архитекторов было тесно связано с модернизмом. В Риме, очарованные его мощной эмоциональной силой, они видели не символизм, а абстрактные композиции другого места и времени. Ориентируясь на этот опыт, они создали в Америке свои пьяццы, которые выглядели сухими конфигурациями композиционных элементов — формы и текстуры, рисунка и цвета, ритмов, акцентов и масштабных соотношений. Чтобы воспринять уроки Рима, архитекторы должны были пройти уроки символизма Лас-Вегаса, что, по мнению Вентури, произошло в 1960-е годы. Символизм Лас-Вегаса — это символизм поп-арта, который открывал снова ценность изобразительного искусства, приведя градостроителей, таким образом, к мысли об ассоциации, как элементе архитектуры. Они также показали ценность обыденных и общепринятых элементов, помещая их в новое окружение, в новый контекст на разных уровнях для достижения новых значений, постигаемых наряду с их старыми значениями.

Сопоставляя Скарлатти и Битлз, Вентури говорит о вкусах современного человека, о том, что он одновременно может слушать классическую и поп-музыку. Современный человек эклектичен во вкусах и предпочтениях. Вопрос, сформулированный Вентури обращает внимание на ценность массовой архитектуры. Почему современному человеку не может нравиться «поп-архитектура»? Вентури полагает, что человек цепляется за старомодные архитектурные идеи в целом. Стереотипы связывают архитектуру с существованием одного доминирующего канона вкуса, и любое искусство, которое не следует этому канону — низшее.

Вентури предпочитает в архитектуре гибридные, искривлённые, неопределённые, традиционные, противоречивые, двусмысленные формы. Он стремится найти динамику, жизненность (для которой характерна хаотичность), богатство значений. Он говорит о том, что «меньше — это скука» (ср. Мис ван дер Роэ: «меньше — это больше»). Архитектуру модернизма он упрекает в цельности, прямолинейности, простоте, ясности, безликости и скучности.

Архитектурная практика Роберта Вентури 
 Часовня епископальной академии (Episcopal Academy Chapel); Newtown Square, Пенсильвания (2008)
 Библиотека Дамбертон Оакс (Dumbarton Oaks Library), Гарвардский университет; Вашингтон (2005)
 Undergraduate Science Building, Life Sciences Institute and Palmer Commons complex, Университет Мичигана, Мичиган (2005)
 Biomedical Biological Science Research Building (BBSRB), Университет Кентукки; Лексингтон, Кентукки (2005)
 Библиотека Бейкер/Берри (Baker/Berry Library), Дартмус колледж; Гановер, Нью-Гемпшир (2002)
 Центр первого кампуса (Frist Campus Center), Принстонский университет, Нью-Джерси (2000)
 Библиотека специальных коллекций Ронера (Rauner Special Collections Library), Дартмус колледж. Гановер, Нью-Гемпшир (2000)
 Двор Перельмана (Perelman Quadrangle), Университет Пенсильвании, Филадельфия (2000)
 Gonda (Goldschmied) Neurosciences and Genetics Research Center, UCLA; Лос-Анджелес, Калифорния (1998)
 Музей современного искусства (Museum of Contemporary Art), Сан-Диего, Калифорния (1996)
 Музей детства (Children’s Museum); Хьюстон, Техас (1992)
 Медицинский исследовательский институт Гордона и Вирджинии МакДональд (Gordon and Virginia MacDonald Medical Research Laboratories), UCLA; Лос-Анджелес, Калифорния (1991)
 Сейнсбери-винг (Расширение Национальной галереи), (Sainsbury Wing, National Gallery), Лондон, 1987—1991
 Художественный музей Сиэтла; Сиэтл, Вашингтон (1991)
 Реставрация библиотеки Фишера (Restoration of the Fisher Fine Arts Library), Университет Пенсильвании, Филадельфия (1991)
 Дом в Ист-Хэмптоне (House in East Hampton), Лонг-Айленд, Нью-Йорк (1990)
 Лаборатория Льюиса Томаса (Lewis Thomas Laboratory), Принстонский университет, Нью-Джерси (1986)
 Гордон-Ву-холл (Gordon Wu Hall); Принстонский университет, Нью-Джерси (1983)
 Дом в Нью-Касл (House in New Castle), (1983)
 Дом и студия Кокс-Гайдна (Coxe-Hayden House and Studio); Род Айленд (1981)
 Выставочный зал фирмы BASCO (BASCO Showroom); Филадельфия (1976)
 Мемориальный комплекс Бенджамина Франклина (Franklin Court); Филадельфия (1976)
 Пожарная станция Диксвел (Dixwell Fire Station), Нью-Хейвен (1974)
 Брант-Хаус (Brant House); Гринвич, Коннектикут (1972)
 Дома Трабек и Уислоки (Trubek and Wislocki Houses); Нантакет, Массачусетс (1971)
 Пожарная станция № 4 (Fire Station #4); Коламбус, Индиана (1968)
 Дом Ваны Вентури (Vanna Venturi House); Филадельфия (1964)
 Гилд-Хаус (Guild House); Филадельфия (1964)
 Институт изящных искусств (Institute of Fine Arts), Университет Нью-Йорка, реновация интерьеров; Нью-Йорк (1958)

Примечания

Ссылки 
 Роберт Вентури — «Банальный символизм в архитектуре»
 Уроки Лас-Вегаса выучены, пора о них забыть, газета «Коммерсантъ», № 126 (844), 08.07.1995

См. также 
 официальный сайт бюро Venturi, Scott Brown and Associates, Inc.
 Роберт Вентури на archi.ru
 Роберт ВЕНТУРИ Определение архитектуры…// Павел ГЕРШЕНЗОН. Бонжур Тристесс // Митин журнал. Вып. 50 (лето 1993). С.84-116.
 биография Р. Вентури на сайте Притцкеровской премии 
 Online profile of Venturi, Scott Brown and Associates, Inc.
 The Vanna Venturi House in Philadelphia
 Design Strategies of Robert Venturi and Denise Scott Brown

Выпускники Принстонского университета
Выпускники Школы архитектуры Принстонского университета
Архитекторы США
Постмодернизм
Лауреаты Притцкеровской премии
Преподаватели Пенсильванского университета
Архитекторы-постмодернисты
Члены Американской академии искусств и литературы
Члены Американского философского общества
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Университета Майами